Clochemerle est le titre d'un roman de Gabriel Chevallier connaissant deux suites et plusieurs adaptations.

Romans 
 Clochemerle : roman principal.
 Clochemerle Babylone : suite.
 Clochemerle-les-Bains : suite.
 L'envers de Clochemerle : autobiographie de Gabriel Chevallier.

Toponyme 
 Clochemerle-en-Beaujolais : ville fictive de l'intrigue, inspirée de Vaux-en-Beaujolais.

Cinéma 
Il y a eu plusieurs adaptations de la série de romans au cinéma.
 Clochemerle : film adaptation du roman éponyme en 1948. 
 Le Chômeur de Clochemerle : film adaptation de Clochemerle Babylone.

Télévision 
 Clochemerle : adaptation diffusée par la BBC en 1972.
 Clochemerle : adaptation française en 2004.

Ville fictive en France